I-9 (Bulgarije), een nationale weg van de eerste klasse in Bulgarije
 I/9 (Tsjechië), een hoofdweg van de eerste klasse in Tsjechië